Рамиль Ратмирович Хайрулин (родился 23 января 1985 в Москве), в русскоязычных СМИ встречается также транскрипция Рамиль Хайруллин — российский кинопродюсер, режиссёр и политический аналитик.

Биография 
В 2007 году окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, медико-биологический факультет по специальности врач биофизик.

С 2005 по 2006 год работал в журнале «Весь PROкат+» ответственным редактором и корреспондентом.

В 2009 году занимался молодёжной политикой в СВАО, был помощником члена Общественного Совета г. Москвы «Комиссия по межнациональной миграционной политике» и работал в молодёжной газете «Северное Сияние» главным редактором.

В 2009 году открыл АНО «Независимые Гуманитарные Проекты». Основными видами деятельности стали решение основных проблем по трудоустройству и профессиональной подготовке молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В апреле 2009 года приняли участие в форуме людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках Кинофестиваля SyrFilmFest’09, г. Сиракьюс, Нью-Йорк, США, где провели показы кинофильмов Эдуарда Тополя «На краю стою» и Сергея Говорухина «Никто, кроме нас…» о людях прошедших горячие точки.

С 2010 года — генеральный продюсер кинокомпании «TVOROG Media Group».

В 2011 году дебютировал с кинопроектом «Куклы», режиссёра Артема Аракеляна в качестве продюсера. В этом же году вошёл в состав жюри финала конкурса режиссёрских проектов кинофестиваля «Арткино».

В 2011 принял участие на Международном фестивале рекламы «Каннские львы» 2011.

С 2012 года — российский политический аналитик телеканалов Кувейта и «Аль-Алам».

В 2012 году стал продюсером фильма «Арена», режиссёра Эдуарда Бордукова, ставший участником программы ShortFilmCorner 66-го Каннского кинофестиваля. Одну из главных ролей в фильме исполнил известный молодой актёр Азамат Нигманов(Приз за лучшую мужскую роль на 23-м фестивале «Кинотавр» за фильм «Конвой», режиссёр Алексей Мизгирев).

С 2012 по 2013 год исполнительный продюсер фильмов из кинодокументального проекта «Мусульмане, которыми гордится Россия»: «Фильм первый. Опередивший время. Хайдар Мусин», «Фильм второй. Звездный час Салижана Шарипова», «Фильм третий. Путь в Мекку. Абдульазиз Давлетшин». Проект призван на реальных примерах показать, что не существует конфликта между понятиями «мусульманин» и «патриот России».

В 2013 году исполнительный продюсер художественного фильма «И мы любим жизнь» о жизни блокадного сектора Газа, Палестины производства «ART FILM» и «TVOROG Media Group» при участии премьер-министра правительства Газы Исмаила Хания, режиссёр Абдулла Исса. 29 ноября 2013 фильм был показан на открытие Международного дня солидарности с палестинским народом при Организации Объединённых Наций, ООН в Москве. Это необычная картина представляет собой что-то между игровым и документальным кино: в рамках придуманного сценария показаны реальные герои и истории, сняты реальные ситуации и эмоции людей, переживших ужасные трагедии.

С 2018 года спикер в Государственном Бюджетном Учреждении города Москвы «Малый Бизнес Москвы».

С 2020 года работает в «красной зоне» в пандемию COVID-19 в больнице в Коммунарке (Главный врач Денис Николаевич Проценко)
.

Фильмография

Участие и награды 
 2015 Участник внеконкурсной программы «Наше время» на Международном фестивале «Правдивое кино» в Тегеране, Иран - документальный фильм «Мусульмане, которыми гордится Россия» Фильм первый. Опередивший время. Хайдар Мусин.
 2013 Специальный приз «Гранат» от партнеров «KONIK Film Festival» ГБУК «Московское кино» на «KONIK» Film-Festival в Москве — фильм «Арена»
 2013 Участник внеконкурсной программы «Неформат» 1-го Международного фестиваля короткометражного кино «КОРОЧЕ» в Калининграде — фильм «Арена»
 2013 Участник программы «БЕЗ АНЕСТЕЗИИ» 9-го Международного фестиваля короткометражного кино и анимации OPEN CINEMA в Санкт-Петербурге — фильм «Арена»
 2013 Участник программы «Коротко и ясно» VII Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» в Иваново — фильм «Арена»
 2013 Участник программы ShortFilmCorner 66-й Каннский кинофестиваль — фильм «Арена»
 2013 Участник внеконкурсной программы кинофестиваля Monaco Charity Film Festival 2013 в Монако — фильм «Арена»
 2013 Диплом на 36-м кинофестивале Grenzland-Filmtage в Германии — фильм «Арена»
 2013 Участник конкурсной программы 14-го KAN Film Festival в Польше — фильм «Арена»
 2013 Участник конкурсной программы 5-го Ljubljana International Short Film Festival в Словении — фильм «Арена»
 2012 Приз «Золотая лада» на кинофестивале «Встречи на Вятке» — фильм «Там, где водятся звезды»
 2012 Участник документальной программы на Московском фестивале короткометражных фильмов «Дебютное кино» — фильм «Кризис»
 2012 Участник внеконкурсной программы Международный фестиваль ВГИК 2012 — фильм «Кризис»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Кинопродюсеры России
Продюсеры по алфавиту
Продюсеры XXI века
Кинопродюсеры XXI века
Предприниматели России
Предприниматели по алфавиту